Airbus A321, een vliegtuig
A321 (Groot-Brittannië), een verkeersweg